Cette page contient les pages d'homonymie de del, DEL et Del,

DEL peut être un sigle, un code ou une abréviation.

Del peut être un prénom, un nom et un toponyme.

Vêtement 
Le del est un vêtement traditionnel mongol porté par les hommes et les femmes. Il s'agit d'une sorte de grand manteau, soutenu par une ceinture, qui se croise devant pour s'attacher sur le côté et sur l'épaule droite grâce à des boutons. Les boutons traditionnels sont des nœuds ronds faits avec une cordelette.

Sigle 
DEL est un sigle qui peut désigner :
 en électronique et en éclairage, une diode électroluminescente ;
 en transport, Division des études des locomotives de la SNCF ;
 en sport, , le nom du championnat d'Allemagne de hockey sur glace.

Code 
DEL est un code qui peut désigner :

 .

Abréviation

Informatique 
Del est l'abréviation de  (verbe anglais signifiant « supprimer »), désignant une fonction informatique permettant de supprimer quelque chose ;
 del, une commande du système d'exploitation DOS permettant de supprimer un élement informatique grâce à des lignes de code ;
 del ou , une touche du clavier d'ordinateur en anglais qui permet de supprimer un caractère à droite du curseur placé dans un texte. L'équivalent de cette touche sur les claviers en français est « Suppr » (« supprimer »).

Astronomie 
Del est l'abréviation de Delphinus (génitif, Delphini),  la constellation du Dauphin ;

Arts 
Del. est l'abréviation de  (du verbe latin  signifiant « dessiner, esquisser, tracer » conjugué à la  du singulier de l'indicatif parfait « a dessiné »). On trouve cette abréviation sur les œuvres originales prévues pour la reproduction afin d'en désigner les auteurs, notamment sur les marques et inscriptions qui figurent sur une estampe.

Préposition et contraction 
En espagnol,  est une préposition, contraction des mots  , qui signifie « du ».

De même, en italien,  est une préposition, contraction des mots  , qui signifie également « du ». Dans les deux langues, ces prépositions montrent l'appartenance.

De nombreux patronymes et toponymes hispaniques et italiens comportent la préposition del, par exemple :
 patronymes hispaniques :
 Guillermo del Toro (« du taureau »)
 Michel del Castillo (« du château »)
 patronymes italiens :
 Giacomo Del Duca (« du duc »)
 toponymes hispaniques
  (« de la rivière »)
  (« du nord »)
 toponymes italiens :
  (« du comte »)

Del comme prénom 

Del est un prénom en France, popularisé par le saint chrétien Del de Lure et dans les pays anglo-saxons où il est, selon les cas, un hypocoristique de , de Delbert, de , de , de , de  (lui-même hypocoristique de Frederik) ou de .

Del comme patronyme français 

Le prénom Del est également devenu un patronyme vosgien à la fin du Moyen Âge, avec la variante , construite avec les deux prénoms composés accolés Jean et Del, conformément à une tradition vosgienne.

Cette même tradition a donné de nombreux patronymes composés tels que :
 parmi les plus connus, , Humbertclaude, , , ,  (de Vincent et l'ancien prénom Viry),
 et parmi les plus rares, Fleurentdidier, Jeandemange (de Jean et l'ancien prénom Demenge) et Mansuycolas (de l'ancien prénom Mansuy et Nicolas).

Toponyme 
 
  ou Del Kandi ou Del Kandī ou Ţūl, un village dans le district rural , dans le  de la préfecture de , dans la province de l'Azerbaïdjan occidental.

Références 

Patronyme français
Code